Województwo inflanckie I Rzeczypospolitej
 Województwo inflanckie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym